Даниэль Фридман:
 Фридман, Даниэль (род. 1936) — израильский юрист, министр юстиции Израиля.
 Фридман, Даниэль Григорьевич (род. 1976)  — немецкий шахматист, гроссмейстер.